Torskemund kan henvise til flere artikler:

 Torskemund (Chaenorhinum) – en planteslægt (Chaenorhinum)
 Torskemund (Cymbalaria) – en planteslægt (Cymbalaria)
 Torskemund (Kickxia) – en planteslægt (Kickxia)
 Torskemund (Linaria) – en planteslægt (Linaria)